Prendel ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Wilhelm Prendel (1905–1992), deutscher Architekt
 Victor von Prendel (1766–1852), österreichisch-russischer General

Siehe auch:
 Brendel